O Produto Interno Bruto (PIB) é o valor de mercado de todos os bens e serviços finais de um país em um determinado ano. Os países são organizados segundo estimativas do Produto Interno Bruto (PIB) nominal de instituições financeiras e estatísticas, onde é calculada à taxa de câmbio oficial do mercado ou governamental. O PIB nominal não leva em consideração as diferenças no custo de vida em diferentes países, e os resultados podem variar muito de um ano para outro com base em flutuações nas taxas de câmbio e valor da moeda do país. Tais flutuações podem alterar a posição de um país no ranking mundial de um ano para o outro, mesmo que muitas vezes façam pouca ou nenhuma diferença nos padrões de vida de sua população.

Comparações de riqueza nacional são frequentemente feitas com base na Paridade do Poder de Compra (PPC), para ajustar as diferenças no custo de vida em diferentes países. A PPC remove grande parte das taxas de câmbio, mas tem suas desvantagens; não reflete o valor da produção econômica no comércio internacional, e também exige mais de estimativas do que o PIB nominal. Na PPC os números per capita são menos distribuídos do que os valores per capita do PIB nominal.

Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, com um PIB de aproximadamente US$ 17,9 trilhões, nomeadamente devido a elevada renda de uma grande população, investimentos capitais, desemprego moderado, altos gasto dos consumidores, população relativamente jovem, e inovação tecnológica. Tuvalu é a menor economia nacional do mundo, com um PIB de cerca de US$ 33 milhões, isso devido à sua população muito pequena, escassez de recursos naturais, dependência de ajuda externa, investimento capital insignificante, problemas demográficos, e a baixa média de renda.

Apesar dos rankings das economias mundiais mudarem consideravelmente ao longo do tempo, os Estados Unidos se mantém no topo desde a idade do ouro, um período de tempo em que a sua economia passava por uma rápida expansão, superando o Império Britânico e a Dinastia Qing em relação ao PIB Nominal. Após a transição da China para uma economia de mercado através da privatização e da desregulamentação, o país viu a sua nota aumentar no ranking desde 1978, e tornou-se a segunda maior economia do mundo em 2015, e com o crescimento econômico acelerado, a sua participação no PIB nominal mundial subiu de 2% em 1980 para 15% em 2015. A Índia também tem experimentado um crescimento econômico semelhante desde a implementação das reformas neoliberais no início de 1990. As entidades supranacionais também estão incluídas, a União Europeia é a segunda maior economia do mundo. Tornou-se a maior economia do mundo em 2004, quando dez países aderiram à União, e em 2015 foi superada pelos Estados Unidos.

Listas 
Clique em um dos pequenos triângulos nos títulos para reorganizar a lista de acordo com a categoria.

Ver também 
 Lista de países por PIB nominal per capita
 Lista de países por PIB (nominal) passado e futuro
 Lista de países por PIB (nominal) per capita passado e futuro
 Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra)
 Lista de países por PIB (Paridade do Poder de Compra) per capita
 Lista de países por crescimento do PIB
 Lista de países por Índice de Desenvolvimento Humano

Notas

Ligações externas 
 Fundo Monetário Internacional. World Economic Outlook Database. Abril de 2008.
 The World Factbook

PIB nominal